Making the Varsity – film del 1928 diretto da Cliff Wheeler
Making the Varsity – documentario del 1947 prodotto dalla Grantland Rice Sportlight e dalla Paramount Pictures